Ume – nazwa moreli japońskiej
 Umeälven – jedna z głównych rzek w Szwecji 
 Język ume – język lapoński